Le terme « Carolo » peut faire référence à :
 un Carolo, abréviation de Carolorégien, habitant de Charleroi ;
 un Carolo, abréviation de Carolomacérien, habitant de Charleville-Mézières ;
 , album argentin de 2012 ;
 , village espagnol ;
 , village italien ;
 , village italien ;
  ;
 la , compétition universitaire allemande ;
 , village italien ;
 , espèce de plantes ;
 les Flammes Carolo basket, club de basket-ball français ;
 la fontaine Carolo Felicerege de La Turbie, fontaine française ;
 le Savate Carolo Trophy, tournoi de boxe belge ;
 , dit Carolo (1915-2001), footballeur et entraîneur espagnol ;
 , dit Carolo (né en 1965), footballeur espagnol.

Voir aussi